Mortal Kombat, sèrie de videojoc de baralles desenvolupat per l'empresa Midway Games.
 miliKelvin, unitat de temperatura del Sistema Internacional.